Яворское () — село в Пришибском сельсовете Балаклейского района Харьковской области Украины.

Население 
Население по переписи 2001 года составляло 397 человек (196 мужчин и 201 женщина).

Географическое положение 
Село Яворское расположено на берегу реки Крайняя Балаклейка и вытянуто вдоль неё почти на 7 км. Примыкает к селу Пришиб.

История 
В Российской империи село називали Петровское.

Экономика 
В селе есть молочно-товарная ферма.

Населённые пункты Балаклейского района